Ван Фэн (прыгун в воду) (王峰) — китайский прыгун в воду, олимпийский чемпион.
 Ван Фэн (байдарочница) (王凤) — китайская спортсменка, чемпионка Азиатских игр по гребле на байдарках и каноэ
 Ван Фэн (политик) (汪锋) — китайский политик Председатель совета СУАР 1978—1979